Mbo:

 Język mbo
 Mbo (grupa etniczna)

MBO
 Management buy-out